Homola ist der Familienname folgender Personen:
 Bedřich Homola (1887–1943), tschechischer General
 Bernard Homola (1894–1975), deutscher Filmkomponist
 Jan Homola (* 1959), tschechoslowakischer Fußballspieler

 Václav Homola (* 1957), tschechoslowakischer Fußballspieler

Zoologie:
 Homola ist der Name einer Gattung von Krabben aus der Familie Homolidae